Habsburská monarchie nebo habsburská říše může označovat více historických státních útvarů, kterým vládla habsburská či habsbursko-lotrinská dynastie:
 Habsburská monarchie (1526–1804) – státní útvar, který nenesl žádný oficiální název a je nazýván prostě Habsburská monarchie, Rakouská monarchie nebo jen Rakousko

v obecném smyslu státní útvary, kterým tyto dynastie vládly
Rakouské císařství (1804–1867)
Rakousko-Uhersko (1867–1918)
Rakouské arcivévodství

za habsburskou monarchii může být považováno také
 Habsburské Španělsko (1516–1700)
 Druhé mexické císařství (1864–1867), podle jediného vládnoucího císaře Maxmiliána Habsbursko-Lotrinského